Folgende Schulen tragen den Namen Heinrich-Schliemann-Gymnasium:

 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Berlin
 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Fürth
 das ehemalige Heinrich-Schliemann-Gymnasium Neustrelitz, seit 2008 Teil des dortigen Gymnasium Carolinum